Skeet to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1976 w Montrealu. Wystartowało 68 zawodników (sami mężczyźni) z 39 krajów.

Rozegrano od razu rundę finałową.

Wyniki 
Runda finałowa odbyła się od 22 do 24 lipca. Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu rundach, w każdej po 25 strzałów. Josef  Panáček i Eric Swinkels uzyskali taki sam wynik i o złotym medalu zadecydowała dogrywka, w której Panáček uzyskał o 1 trafienie więcej.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976